Németország
Schauren, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Cochem-Zell járásban
Schauren, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Birkenfeld járásban